Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Fernsehshow Krause kommt.

Krause kommt